Могильники — название населённых пунктов в России:

 Могильники — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Могильники — деревня в Кожевниковском районе Томской области.
Могильники — до 1964 г. название деревни Семенцево в Торопецком районе Тверской области.